Hüseynalılar – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Hüseynalılar – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian